Chaud et froid peut désigner :
 Chaud et froid (1969), album de la série de bande dessinée Gil Jourdan.
 Chaud et froid (1993), album de la série de bande dessinée Cédric.